Trojanka – rzeka, dopływ Warty
 Trojanka – wieś w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim, w gminie Chodzież
 Trojanka – wieś na Ukrainie, w rejonie hołowaniwskim
 trojanka litewska – nalewka ziołowa produkowana w Kownie

Zobacz też 
 Trojanówka